«Жени́тьба» — советский кинофильм 1937 года. Экранизация пьесы Н. Гоголя. Первая режиссёрская работа актёра Эраста Гарина. Вышел на экраны 28 июля 1937 года, но уже в августе картина была изъята из проката.

Фильм считается утраченным.

Сюжет 

Чиновник Подколесин тяготится своей холостяцкой жизнью, но в то же время боится нарушить привычный уклад. Его друг Кочкарёв сватает Подколесину купеческую дочку Агафью Тихоновну. Немало трудов стоит Кочкарёву уговорить приятеля отправиться к невесте. Но в последний момент Подколесин, испугавшись предстоящих перемен, скрывается.

В ролях 
 Нина Латонина — Агафья Тихоновна Купердягина, купеческая дочь, невеста
 Эраст Гарин — Иван Кузьмич Подколесин, надворный советник, жених
 Степан Каюков — Иван Фомич Кочкарёв, друг Подколесина
 Алексей Матов — Никанор Иванович Анучкин, отставной офицер, жених
 Александр Чекаевский — Алексей Дмитриевич Стариков, гостинодворец, жених
 Зоя Фёдорова — Дуняша, девочка в доме Купердягиных
 Вера Стрешнева — Арина Пантелеймоновна, тётка Агафьи Тихоновны
 Ольга Томилина — Фёкла Ивановна, сваха
 Константин Гибшман — Балтазар Балтазарович Жевакин, отставной моряк, жених
 Александр Лариков — Иван Павлович Яичница, экзекутор, жених

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Эраст Гарин, Хеся Локшина
 Режиссёры-постановщики: Эраст Гарин, Хеся Локшина
 Оператор-постановщик: Анатолий Погорелый
 Художник-постановщик: Исаак Махлис
 Звукооператор: Александр Беккер

.

История проката, исчезновение 
Сохранившееся разрешительное удостоверение фильма датируется 22 марта 1937 года. Одна из предпремьер картины прошла 6 апреля 1937 года в Доме коммунистического воспитания молодёжи в Ленинграде. Об экранизации Гарина—Локшиной хорошо отозвались В. Пудовкин, С. Юткевич, М. Кольцов, Б. Эйхенбаум. Однако в августе 1937 года из Главного управления  кинематографии пошли телеграммы, в которых «основным пороком картины называлось искажение произведения Гоголя». Историки кино связывают это с кампанией по разоблачению не только «мейерхольдовщины», но и с травлей самого Всеволода Эмильевича, учителя Гарина и его ближайшего сподвижника.

Стремление авторов фильма трактовать гоголевскую комедию как «комедию социально-мотивированного трюка» привело, по отзывам прессы, к искажению содержания классического произведения русской литературы.

Последний раз Гарину и Локшиной удалось увидеть свою картину в августе 1941 года, копия тогда находилась в фильмотеке ВГИКа. После войны создатели предпринимали безуспешные попытки разыскать свой фильм, обращались в Госфильмофонд СССР, запрашивали французскую синематеку.

В 2000-е годы был воссоздан на основе монтажных листов, сохранившихся кадров из фильма и фотографий, сделанных во время съёмок. Впервые был показан на фестивале «Кинотавр» в 2006 году в рамках проекта «Возвращённые шедевры».

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Женитьба» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Кинокомедии СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Экранизации произведений Николая Гоголя
Фильмы Эраста Гарина
Фильмы Хеси Локшиной
Кинокомедии 1937 года
Фильмы СССР 1937 года
Утерянные фильмы СССР
Дебютные фильмы кинорежиссёров